De Lidingöloppet is een jaarlijkse veldloopwedstrijd die plaatsvindt tijdens het laatste weekend van september in Lidingö in Zweden. Met circa 15.000 deelnemers aan de 30 kilometer lange loop en enkele duizenden op de kortere afstanden is dit het grootste veldloopevenement ter wereld.

Het initiatief voor de organisatie van deze veldloopwedstrijd kwam van Karl Axel Karlberg en Sven Gärderud (vader van voormalig atleet Anders Gärderud), naar een idee van sportjournalist Sven Lindhagen. Hij wilde graag een grote competitie voor de doorsnee joggers, vergelijkbaar met de Vasaloppet voor de langlaufers. De eerste wedstrijd had 644 deelnemers en groeide al snel uit naar een competitie met gemiddeld 30-35.000 deelnemers. Deelname aan deze wedstrijd is ook een traditie voor de langeafstandslopers die trainen op het nationale sportcomplex van Zweden in het nabijgelegen Bosön.

Winnaars

Heren 30 km

Dames 30 km 

Opmerking: Hoewel vrouwen toegelaten werden op de 30 km-wedstrijd, was er vóór 1996 geen aparte competitie voorzien en aldus geen winnaar.

Dames 10 km

Dames 15 km

Externe link
 Website van Lidingöloppet

Atletiekwedstrijd in Zweden
Stockholms län
Veldloopwedstrijd